

Toponyme 

 Zaouïa de Sidi Boumerdassi, Zaouïa à Tidjelabine.
 Cité Boumerdassi, quartier à Boumerdès.

Patronyme 
Le mot Boumerdassi désigne le patronyme que portent les descendants du théologien Sidi Ali Boumerdassi de Tidjelabine en Algérie :
 Mustapha Boumerdassi, poète et chanteur algérien ;
 Samia Boumerdassi, artiste-peintre algérienne ;
 Nadia Boumerdassi, chanteuse algérienne ;
 Hassiba Boumerdassi, avocate algérienne ;
 Selma Boumerdassi, académicienne algérienne ;
 Zakaria Boumerdassi, judoka algérien ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme